Marquinhos (ur. 1966) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Marquinhos (ur. 1971) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Marquinhos (ur. 1976) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Marquinhos (ur. 1982) – bułgarski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Marquinhos (ur. 1994) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy